Дрейлини () — топоним в Латвии:

 Дрейлини — микрорайон Риги;
 Дрейлини — село в Стопинской волости, прилегающее к черте города Риги.